Stegrande ponnyn är ett fiktivt värdshus i Bri i J.R.R. Tolkiens bok Ringens brödraskap (äldre översättning Sagan om ringen). Värdshuset drivs av Malte Smörblom (i äldre översättning Barliman Smörblomma). Det är på Stegrande ponnyn som hoberna första gången möter Aragorn, eller Vidstige som han kallas i Bri.

Platser i Tolkiens värld